Procter ist der Familienname folgender Personen:

 Adelaide Anne Procter (1825–1864), englische Dichterin und Philanthropin
 Ben Procter, US-amerikanischer Szenenbildner
 Emily Procter (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Henry Procter (1763–1822), britischer Offizier
 Henry Richardson Procter (1848–1927), britischer Chemiker
 Ines Procter (* 1973), deutsche Mundartdichterin, Moderatorin und Kabarettistin
 Joan Beauchamp Procter (1897–1931), britische Herpetologin
 Maurice Procter (1906–1973), englischer Schriftsteller
 Norma Procter (1928–2017), britische Opern- und Konzertsängerin (Alt)
 Peter Procter (* 1930), britischer Radrennfahrer
 Simon Procter (* 1968), britischer Künstler und Fotograf
 William Procter (1801–1884), englischer Kerzenzieher und Industrieller; Gründer und Namensgeber von Procter & Gamble

Siehe auch:
 Procter & Gamble
 Proctor